El nombre de Villa de San Miguel puede hacer referencia a:

 La actual población filipina de Cebú, que fue fundada en 1565 con ese nombre.
 El actual barrio de São Miguel Paulista de la ciudad brasileña de São Paulo, que fue creada con ese nombre en el siglo XVI.